Maxim Karpow ist der Name folgender Personen:

* Maxim Andrejewitsch Karpow (* 1991), russischer Eishockeyspieler
 Maxim Olegowitsch Karpow (* 1995), russischer Fußballspieler